Cornell es un apellido inglés que puede hacer referencia a a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Alonzo Barton Cornell, gobernador de Nueva York.
 Chris Cornell (1964-2017), también conocido como Christopher John Boyle, cantante estadounidense, vocalista de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog.
 Don Cornell (1919-2004), también conocido como Luigi Varlaro, cantante estadounidense popular entre los años 1940 y 1950.
 Eric Allin Cornell (1961-), físico estadounidense laureado con el Premio Nobel de Física.
 Ezekiel Cornell, delegado de Rhode Island al Congreso Continental.
 Ezra Cornell (1807–1874), hombre de negocios estadounidense, senador, fundador de la empresa financiera Western Union, y fundador de la Universidad Cornell.
 John Cornell (1941-), guionista, productor, y realizador australiano.
 Joseph Cornell (1903-1972), artista y escultor estadounidense.
 Katharine Cornell (1893-1974), actriz y escritora estadounidense.
 Paul Cornell, escritor británico.
 Paul Cornell, abogado estadounidense.
 Rick Cornell, luchador profesional estadounidense.
 Vincent Cornell, académico del Islam.
 Ward MacLaurin Cornell, presentador canadiense de radio y televisión.

Personajes de ficción 
 Cornell, personajes en la serie de videojuegos Castlevania.

Centros de estudio 
 Universidad Cornell, institución académica estadounidense de educación superior.
 Cornell Big Red, nombre de los equipos deportivos de la Universidad Cornell.
 Notas Cornell, sistema de toma de apuntes creado en la década de los años 1950 por Walter Pauk, profesor de educación en la Universidad de Cornell.

Miscelánea 
 Índice de Cornell, indicador electrocardiográfico de hipertrofia ventricular izquierda, utilizado para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca diastólica.